«Жестокие игры 3» (; точный перевод — «Жестокие намерения 3») — американский фильм 2004 года.

Фильм повествует о сводной сестре Кэтрин Мертей, известной по первым двум частям «Жестоких игр», 20-летней Кэссиди Мертей  и её приятелях Джейсоне и Патрике, которые затевают споры, на кону которых судьбы одноклассников.

Кэссиди, после неудачной попытки покорить сердце парня Кристофера Ньюборна из королевских кровей, предлагает Джейсону и Патрику разбить уже сложившуюся пару и соблазнить обрученную недотрогу. После завершения спора ничьей, объектом соблазнений вновь становится Кэссиди. Хорошая игра и безупречная стратегия Джейсона и Кэссиди приводят к исключению Патрика из колледжа.

В ролях

Саундтрек 

 Dalton Grant — «Broken»
 Piebald — «The Stalker»
 Glimpse — «Truth Be Told»
 Pedro the Lion — «Indian Summer»
 The Waking Hours — «Almost Nearly There»
 Seismic — «Top of the World»
 Twintwelve — «Never Again»
 Twintwelve — «So I’m Told»
 Jets to Brazil — «You’re Having the Time of My Life»
 Jealousy Curve — «The World Is You»
 The 88 — «Kind of Light»
 Other Star People — «Holiday»
 Nathan Anderson — «Sweet Misery»
 The 88 — «Sunday Afternoon»
 Dalton Grant — «Happiness in NY»
 Fade — «Inside Another Quiet Room»
 Dalton Grant — «Smile»
 -i-94- — «You»
 Tickler — «A Final Dance»
 Too Rude — «If You Love It»
 Jealousy Curve — «Appreciated»
 The Twigs — «Love, Love, Love»

Фильмы-драмы США
Фильмы США 2004 года
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы Скотта Зила